Барон Фёдор Васи́льевич Дри́зен (, 1781—1851) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии.

Биография 
Когда его отец, Карл-Вильгельм Дризен, поступил на русскую службу, в начале 1797 года приехал в Россию и был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Отличился в сражении при Аустерлице.

11 февраля 1808 года был произведён в полковники и 12 апреля назначен командиром Виленского мушкетерского полка; 12 октября 1810 года стал шефом Муромского мушкетерского полка. В начале 1812 года полк в составе 1-й бригады 3-й пехотной дивизии входил в 3-й пехотный корпус 1-й Западной армии. В Смоленском сражении командовал правым флангом у Молоховых ворот, где получил сильную контузию в левую часть груди. В Бородинском сражении Дризен получил ранение пулей в чашку левой ноги, которую впоследствии пришлось ампутировать.

Орденом Св. Георгия 4-го кл. награждён 23 декабря 1812

С 15 сентября 1813 года генерал-майор, командир 1-й бригады 28-й пехотной дивизии. С 1817 года назначен состоять при военном министре для особых поручений. С 1819 года состоял председателем комитета Провиантского департамента Военного министерства. 1 января 1826 произведён в генерал-лейтенанты, 29 октября 1828 года назначен Рижским комендантом, 1 января 1839 года — казначеем капитула Императорских орденов. В генералы от инфантерии произведён 17 марта 1845 года. Похоронен в Митаве.

Сыновья — генерал от инфантерии Николай и генерал от кавалерии Александр. Внуки — генералы Александр и Николай Каульбарсы.

Награды 

 Орден Святой Анны 3-й степени — за отличие при Аустерлице (05.06.1806)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом — за отличие при Смоленске (05.08.1812)
 Орден Святого Георгия 4-го класса — за отличие при Бородине (23.12.1812)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (1814)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (11.01.1824)
 Орден Святой Анны 1-й степени (22.07.1825)
 Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» (19.03.1826)
 Орден Св. Владимира 2-й степени — за отлично-усердную и ревностную службу (23.04.1832)
 Знак отличия беспорочной службы за XXXV лет (22.08.1832)
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (22.08.1840)
 Орден Белого орла (17.08.1842)
 Знак отличия беспорочной службы за XLV лет (22.08.1843)
 Знак отличия беспорочной службы за L лет (22.08.1848)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Дризен Федор Васильевич
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Инвалиды
Похороненные в Риге
Преображенцы
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом